El Torneig de Tallinn 2022, oficialment conegut com a Tallinn Open 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 26 de setembre i el 2 d'octubre de 2022 al FORUS Tennis Center de Tallinn, Estònia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 
 

WTA Tour 2022
Competicions esportives a Estònia
Esport a Tallinn